Rembrandthaus bzw. Rembrandt-Haus steht für:

 ein von dem Künstler bewohntes Haus in Amsterdam, siehe Museum Het Rembrandthuis
 ein um 1899 errichtetes Doppelhaus in Hannover, siehe C. Schraders Nachfolger